Katsuragi bezeichnet:

 einen Berg in der japanischen Präfektur Nara 
 eine japanische Stadt in der Präfektur Nara, siehe Katsuragi
 eine japanische Gemeinde in der Präfektur Wakayama

Mehrere Kriegsschiffe trugen ebenfalls den Namen:

 Katsuragi (Schiff, 1885), eine Korvette der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1887–1913)
 Katsuragi-Klasse, eine Klasse von drei Korvetten der Kaiserlich Japanischen Marine 
 Katsuragi (Schiff, 1944), ein Flugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Marine